Tashkent Open 2008 – tenisowy turniej WTA z cyklu Tashkent Open rozgrywany w dniach 29 września–5 października 2008 roku w Taszkencie na kortach twardych o puli nagród 145 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Uzbekistanie